Мента́й Смагу́лович Утепберге́нов (; 7 августа 1946, Бескарагайский район, Павлодарская область, КазССР, СССР — 5 января 2016, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахский актёр кино. Заслуженный артист Республики Казахстан (1996).

Биография 
Окончил Семипалатинское училище механизации, Московское цирковое училище, актёрский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бабочкина) в 1974 году.

Снялся в 60 картинах на тринадцати киностудиях СССР. Сыграл представителей семнадцати национальностей, озвучивал мультипликационные фильмы.

Указом Президента Республики Казахстан награждён орденом «Курмет», за выдающиеся заслуги в казахской киноиндустрии.

Хобби 
Около 40 лет занимался коллекционированием марок, имел 5 золотых медалей международных филателистических выставок, членствовал в клубе кинофилателистов в городе Эрланген (Германия). Автор книги «История мирового кино на марках».

Фильмография 

  — Любимая — Битай
  — Лето в зоопарке — эпизод
 1976 — Моя любовь на третьем курсе — эпизод
  — Однажды и на всю жизнь — эпизод
  — А счастье рядом — гидростроитель
 1978 — Жнецы 
 1978 — Клад чёрных гор — эпизод
  — Вкус хлеба — эпизод
 1979 — Решающая схватка
  — Гонцы спешат — эпизод
 1980 — Мы — взрослые — Халиолда
 1980 — Невозможные дети — эпизод
 1980 — Пора звенящего зноя — эпизод
  — Великий самоед — эпизод
 1981 — Право на выстрел — боцман шхуны «Киёси»
  — Белый шаман — Майна-Воопка, муж Пэпэв, отец Омрыкая
 1982 — Казачья застава — эпизод
  — Непобедимый — племянник Якуб-хана (нет в титрах)
  — Репортаж из бездны — Базлур
  — Возвращение Ольмеса — эпизод
 1985 — Непрофессионалы
 1985 — Одиночное плавание — Дэн, тайский массажист
  — Тайны мадам Вонг — Сони
 1986 — Человек на мотоцикле — следователь
 1986 — «Миражи любви» — эпизод
  — Джура — охотник из Мин-Архара — Саид 1987 — Зять из провинции — Кудайберген 1987 — Кто ты, всадник? — Тлеп  — Преследование
 1988 — Странный мир желаний и надежд
  — Грань — эпизод 1989 — Частный детектив, или Операция «Кооперация» — Мао 1989 — Султан Бейбарс — эпизод 1989 — Интердевочка — японец (роль озвучил Алексей Золотницкий)
  — Принц привидение — наставник принца 1990 — Убийца поневоле
  — Призрак — «Пупок» 1991 — Как живёте, караси? — Эмиль 1991 — Житие Александра Невского
 1991 — Дикое поле — Музафар  — На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди — казахский мафиозо  — Чёрные береты
  — Ветер на крышах 
  — Ангелочек (Казахстан)
 2007 — Рэкетир (Казахстан) — партнёр Жана 2007—2010 — Гаишники (Россия, Украина) — Ван Лао 2007—2010 — Полиция Хоккайдо. Русский отдел — Нисио  — Завещание ночи (Россия, Украина) — Хайдат Жамьянов, лама 2008 — Махамбет (Казахстан)
  — Город мечты (Казахстан) — Абдулла 2009 — Грим (Казахстан) — Азамат 2009 — Правосудие волков — Жантурин (в титрах не указан)
 2009 — Исаев — Ицувамо  — Астана — любовь моя (Казахстан, Турция) — Бакир  — Ликвидатор (Казахстан) — Алдияр Бекенов  — Жас Улан (Казахстан)
 2012 — Отчаянные (Казахстан) — писарь Галдан-цэрэна 2012 — Польская сибириада (Польша) — Федосей''

Примечания

Ссылки 
 
 Ментай Утепбергенов на сайте КиноПоиск
 Ментай Утепбергенов: «Только хороший человек может сыграть негодяя»

Выпускники ВГИКа
Заслуженные артисты Казахстана
Филателисты по алфавиту